Ricardo Costa (cineasta) — cineasta e produtor cinematográfico português
 Ricardo Costa (jornalista) — jornalista português
 Ricardo Miguel Moreira Costa — futebolista português

Desambiguações de antropônimos